Афонсо Энрике Лима Баррето — бразильский журналист.
 Лима Баррето (режиссёр) — бразильский режиссёр.